Тирра Ла-ше Раффин-Пратт (; род. 11 апреля 1991 года в Фэрфаксе, Виргиния, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступающая в женской национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Лос-Анджелес Спаркс». На драфте ВНБА 2013 года она не была выбрана ни одной из команд, однако ещё до старта очередного сезона ВНБА заключила договор с командой «Вашингтон Мистикс». Играет на позиции атакующего защитника.

Ранние годы 
Тирра Раффин-Пратт родилась 11 апреля 1991 года в городе Фэрфакс, столице одноимённого округа, штат Виргиния, в семье Линвуда Раффина и Денин Пратт, училась она в соседнем независимом городе Алегзандрия в средней школе имени Томаса Чамблисса Уильямса, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте goheels.com

Баскетболисты США
Игроки «Вашингтон Мистикс»
Игроки ЖБК «Электра» Рамат-ха-Шарон
Игроки ЖБК «Мишкольц»
Игроки ЖБК «Маккаби» Рамат-Ган
Игроки «Лос-Анджелес Спаркс»
Игроки ЖБК «Элицур» Холон